Harpe bezeichnet Ortschaften in Deutschland:

 Harpe (Arendsee), Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Harpe (Schnega), Ortsteil der Gemeinde Schnega im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen

Harpe ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Harpe (1887–1968), deutscher General
 Paul Harpe (1902–1983), deutscher Politiker (NSDAP)
Pierre de la Harpe, Schweizer Mathematiker

Harpe ist der Name dieser Waffen:
 Harpe (Waffe), ein mythologisches Schwert.

Weiteres:
 Harpe (Adelsgeschlecht), estländisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 La Harpe
 Rue de la Harpe